Mountain Dew est une boisson.

Cinéma 

 , film de Carlyle Blackwell sorti le  ;
 , film américain de Thomas N. Heffron sorti en 1917 ;
 , film de Tim Barretto et Oliver Hay sorti en 1912.

Autres 

 The Rare Old Mountain Dew est une chanson écrite par Edward Harrigan avec la musique de David Braham.

Voir aussi